Bazylika św. Sebastiana za Murami
 Kościół św. Sebastiana na Palatynie